Nosjpal (makedonska: Nošpal, Ношпал) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Mogila, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Skopje. Nosjpal ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Nosjpal är varierad. Den högsta punkten i närheten är Kale,  meter över havet,  km väster om Nosjpal. Runt Nosjpal är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Bitola,  km sydväst om Nosjpal. 

Trakten runt Nosjpal består till största delen av jordbruksmark.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Mogila (kommun)